Чемпионат Европы по дзюдо 2008 года проходил в Лиссабоне (Португалия) с 11 по 13 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results

2008 год в дзюдо
Спорт в Португалии в 2008 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2008 года
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Португалии